Reprezentacja Algierii w piłce ręcznej mężczyzn – narodowy zespół piłkarzy ręcznych Algierii. Reprezentuje swój kraj w rozgrywkach międzynarodowych.

Turnieje

Udział w mistrzostwach świata

Udział w igrzyskach olimpijskich

Udział w mistrzostwach Afryki 

Algieria
Algierskie reprezentacje narodowe
Piłka ręczna w Algierii